Shou’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shou'an (köping i Kina, Jiangxi), 
 Shou'an (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar